Emin bezeichnet:
 einen türkischen männlichen Vornamen, siehe Emin
 einen Kreis im Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China, siehe Dorbiljin
 eine Großgemeinde im gleichnamigen Kreis, siehe Emin (Großgemeinde)
 ein Fluss von der Volksrepublik China nach Kasachstan, siehe Emin He
 Emin-Minarett, Minarett in Turfan, Xinjiang, China

Emin ist der Familienname folgender Personen:
 Tracey Emin (* 1963), britische Künstlerin
 Viktor Car-Emin (1870–1963), kroatischer Schriftsteller